Rio Durduc (Bahlui) - rio da Romênia afluente do rio Bahlui.
 Rio Durduc (Bârlad) - rio da Romênia afluente do rio Barlâd.

Desambiguação